«Як важливо бути серйозним» — комедійна п'єса ірландського письменника Оскара Вайльда.

  — німецький фільм 1932 року.
  — британський фільм 1952 року.
 «Як важливо бути серйозним» — радянський телефільм-спектакль 1976 року.
 «Як важливо бути серйозним» — британо-американська романтична комедія 2002 року.